Ха-Мапац (дивизия) — резервная бронетанковая дивизия Армии обороны Израиля
 MAPATS — израильская противотанковая управляемая ракета